Dompierre puede referirse a: 

 Dompierre, comuna francesa situada en Oise.
 Dompierre, comuna francesa situada en Orne.
 Dompierre, comuna francesa situada en Vosgos.
 Dompierre, comuna suiza situada en Vaud.